Ремонт ( — от  — переделать, собрать заново), замена элементов, устранение повреждений, починка:
 Ремонт — термин в военном деле России имперского периода, имевший следующие значения:
 заготовка, пополнение и замена элементов конского состава, в формированиях (вооружённых силах) при убыли лошадей по различным причинам;
 запас лошадей (ремонтов);
 команда военнослужащих, отправляемая для закупки и привода пополнения ремонтов (лошадей) в формирования;
 деньги, выделенные на приобретение ремонтов (лошадей).
 Ремонт — комплекс работ по восстановлению работоспособности какого-либо объекта или восстановлению его ресурса:
 Ремонт корабля
 Ремонт зданий и сооружений
 Капитальный ремонт зданий и сооружений.
 Ремонт пути

См. также 
 Ремонтное
 Ремонтная
 Ремонтопригодность
 Ремонтненский район
 Ремонтно-эвакуационная машина (РЭМ)
 Техническое обслуживание и ремонт

Ремонт